Il singolare del torneo di tennis Prosperita Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lukáš Dlouhý che ha battuto in finale Nicolas Devilder 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Michal Tabara (quarti di finale)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)

 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Alexander Waske (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Dick Norman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2005